Mitsubishi Fuso Super Great — крупнотоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый японской компанией Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation с 1996 года.

В серию Super Great входят модели FP, FU, FV и FS полной массой до 25 тонн с колёсными формулами 4x2, 6x2, 6x4 и 8x4. На основе модели Mitsubishi Fuso Super Great изготавливаются, в основном, армейские грузовики. В 2000 году Super Great был оснащён подушкой безопасности водителя и колёсным стояночным тормозом. Семью годами позднее автомобиль был оборудован системой SCR. Современная версия Super Great производится с 2017 года с фарами со светодиодными проекторами, 4-спицевым рулевым колесом, интегрированной приборной панелью и кнопкой Start/Stop.

Большинство моделей отличаются эмблемой "Super Great", тогда как общая эмблема используется на задней панели.

Основными конкурентами данной модели являются Nissan Diesel Quon, Nissan Diesel Big Thumb, Isuzu Giga, Mercedes-Benz Actros и Hino Profia.

Модельный ряд 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Среднем Востоке, Африке, Новой Зеландии и Южной Америке производятся следующие модели:

 FP (4x2).
 FR (4x4).
 FT (6x2/2).
 FU (6x2).
 FV (6x4).
 FY (6x4).
 FS (8x4).
 FT (6x2).
 FW (6x6).
 FX (8x8).
 Shogun (4x2) 350.
 Shogun (6x4) 350/430/HT 470/HT 530.
 Shogun (430) 8x4.

Двигатели

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт модели
Mitsubishi Fuso Super Great

Автомобили Mitsubishi